El término sou puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

 Sou (pastel). Pastel chino hojaldrado.
 Sou (moneda). Antigua moneda francesa, con valor de cinco céntimos.
 SoU. Organización católica fundada en Alemania.
 SOU. Código IATA del Aeropuerto Internacional de Southampton.
Sou (nombre). Seudónimo o mote proveniente del nombre Soundouss.